Sóc Trăng steht für:

 Sóc Trăng (Provinz), vietnamesische Provinz
 Sóc Trăng (Ort), Hauptstadt dieser Provinz